Línea 136 puede referirse a:

 Línea 136 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 136 de colectivos de Rosario.
 Línea 136 de autobuses de Madrid.